Артемівська міська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Артемівська міська рада — Луганська область, Перевальський район

 Артемівська міська рада — назва Бахмутської міської ради до 23 березня 2016 року;
 Артемівська міська рада — назва Залізної міської ради міста Торецька Донецької області до 23 червня 2016 року